Märklin steht für:
 Gebr. Märklin & Cie. GmbH, deutscher Spielzeughersteller, siehe Märklin

Personen:
 Märklin von Hailfingen (um 1400), württembergischer Adliger

 Adolf Märklin (1850–1931), deutscher Ingenieur
 Carolina Märklin (1826–1893), deutsche Unternehmerin
 Christian Märklin (1807–1849), protestantischer Theologe und Pädagoge
 Eugen Märklin (1861–1947), deutscher Unternehmer
 Fritz Märklin (1896–1961), deutscher Unternehmer
 Jakob Friedrich von Märklin (1771–1841), protestantischer Theologe und Generalsuperintendent von Heilbronn
 Karl Märklin (1866–1930), deutscher Unternehmer
 Theodor Friedrich Wilhelm Märklin (1817–1866), deutscher Unternehmer und Firmengründer

Siehe auch:
 Merklin
 Mercklin